Лопуд може да се односи на:

 Лопуд (острво), острво у Дубровачком архипелагу, Република Хрватска;
 Лопуд (Дубровник), насељено место града Дубровника, на острву Лопуду, Република Хрватска;